Letchworth ist der Name folgender Orte:

 Letchworth (Arkansas), Dorf in Vereinigte Staaten
 Letchworth (New South Wales), Dorf in Australien
 Letchworth Garden City, Stadt in Hertfordshire, England
 FC Letchworth
 Letchworth State Park, New York, Vereinigte Staaten